buczek – sygnalizator wytwarzający buczący dźwięk, rodzaj brzęczyka

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 17, w tym 12 podstawowych
 Buczek – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Buczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Buczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Buczek – kolonia wsi Bielczyny w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża
 Buczek – część wsi Szczuplinki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Książki
 Buczek – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa
 Buczek – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Buczek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Buczek – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne
 Buczek – część wsi Drzązna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Buczek – część wsi Stromiecka Wola w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Buczek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Buczek – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Buczek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Buczek – część wsi Wielki Buczek w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal
 Buczek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard
 Buczek – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Góry i wzniesienia 
 Buczek – wzniesienie (552 m n.p.m.) w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Bardo, położone w Sudetach, w Góry Bardzkich
 Buczek – szczyt (496 m n.p.m.) położony w Sudetach, w Rudawach Janowickich
 Buczek – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, we Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich

Osoby 
 Anna Maria Buczek (ur. 1983) – polska aktorka
 Barbara Buczek (1940–1993) – polska kompozytorka i pianistka
 Karol Buczek (1902–1983) – polski historyk
 Magdalena Buczek (ur. 1988) – działaczka katolicka
 Marian Buczek (1896–1939) – działacz ruchu robotniczego
 Marian Buczek (ur. 1953) – biskup koadiutor diecezji charkowsko-zaporoskiej
 Wiktor Buczek (ur. 1932) – naczelnik miasta Wisła, nauczyciel, artysta plastyk
 Włodzimierz Buczek (1931–1986) – polski malarz, pedagog

Inne 
 Buczek – gmina wiejska
 Buczek – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Buczki
 Mały Buczek, Wielki Buczek

Przypisy